Nagy András (?–1612) hajdú generális, a Bocskai által letelepített hajdúk főkapitánya
 Nagy András (1752–1830) földbirtokos, táblabíró, református segédgondnok
 Nagy András (1882–1956) magyar politikus
 Nagy András (1899–1974) református teológiai tanár, hebraista 
 Nagy András (1906–1943) költő
 Nagy András (1920–1997) válogatott labdarúgó
 Nagy András (1934–1958) vasesztergályos, az 1956-os forradalom mártírja
 Nagy András (1951) kanadai magyar genetikus, az MTA külső tagja
 Nagy András (1951) tanár, vállalkozó, országgyűlési képviselő
 Nagy András (1953–2018) grafikus, Nagy László költőnek a fia
 Nagy András (1956) író
 Nagy András (1958) Szászrégen volt polgármestere
 Nagy András (1972) operatőr
 Nagy András színész a Pozsonyi Színművészeti Főiskolán végzett 1996-ban.
 Nagy András (birkózó)
 Nagy András (forgatókönyvíró)
 Nagy András (hajdúkapitány)
 Nagy András (építész)
 Nagy András (ökölvívó)

Hasonló nevűek
 Kiss Nagy András (1930–1997) szobrász, éremművész
 Nagy András György (1905–1982) orvosi szakíró, közíró, népművelő
 Nagy András László (1946–2014) rendező, újságíró
 Nagy Bandó András (1947) humorista, előadóművész
 Nagy F. András (1932) fizikus
 Tasnádi Nagy András (1882–1956) politikus, igazságügyi miniszter

Jegyzetek